Stara Vas je naselje u sastavu Grada Paga, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 90 stanovnika.

Izvori 

Pag
Naselja u Zadarskoj županiji